Реакція Кренке (одержання альдегідів)
 Реакція Кренке (синтез карбонових кислот)
 Реакція Кренке (синтез піридинів)